В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1206 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1206 году

Март 
 5 марта —  — князь-епископ Миндена (1185—1206), святой римско-католической церкви.
 9 марта — Бобоне, Уго — кардинал-священник Санти-Сильвестро-э-Мартино (1190—1206), специалист в области права
 15 марта — Муизз уд-Дин Мухаммад — султан Гуридского государства (1173—1206), убит. Его военачальники создали в этом году Делийский султанат
 19 марта — Мария Шварновна — супруга великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо, основательница Успенского Княгинина монастыря, святая православной церкви
 23 марта — Чеккано, Джордано де — кардинал-священник Санта-Пуденциана (1188—1205)

Апрель 
 1 апреля — Симон II — герцог Лотарингии (1176—1205), умер после отречения в монастыре
 5 апреля — Оттавиано ди Паоли деи Конти ди Сеньи — итальянский кардинал, кардинал-дьякон церкви святых мучеников Сергия и Вакха (1182—1206), Декан Коллегии кардиналов (1200—1206)
 12 апреля —  — князь-епископ Констанца (1189—1206)

Май 
 10 мая —  — епископ Линколльна (1203—1206)

Июнь 
 4 июня — Адель Шампанская — жена короля Франции Людовика VII, регент Франции (1190—1192)

Июль 
 27 июля —  — исландский годи и законоговоритель (1181—1202)

Сентябрь 
 28 сентября —  — граф Веттина (1187—1206)

Октябрь 
 6 октября —  — епископ Белле (1188—1190), святой римско-католической церкви.

Ноябрь 
 11 ноября —  — архиепископ Уппсалы (1198—1206)

Декабрь 
 6 декабря — Гиг II де Форе — граф Форе (1138—1199), последний граф Лиона (1138—1173)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Джазари — выдающийся механик-изобретатель, математик, астроном исламского возрождения государства династии Артукидов
 Артальд (Арто) Беллийский — настоятель картезианского монастыря, святой римско-католической церкви .
 Бахтияр Хальджи — тюркский генерал, первый мусульманский правитель Бенгалии (1204—1206), основатель династии Халджи
  — граф Ангус (ок. 1197—1206)
 Зигфрид III — граф Веймар-Орламюнде (1176—1206)
 Иоанн X Каматир — константинопольский патриарх (1198—1206)
 Лакшмана Сена — последний правитель объединённой Бенгалии из династии Сена (1179—1206)
 Харальд Маддадссон — граф Оркни (1139—1206)
 Маршал, Генри — епископ Эксетера (1194—1206), предположительно завершил строительство Эксетерского собора
 Паре, Гай — кардинал-священник Санта-Мария-ин-Трастевере (1190—1200), кардинал-епископ Палестрины (1200—1206)
 Уильям де Бург, лорд Коннахт.
 Теобальд Батлер — первый барон Батлер, родоначальник династии Батлеров в Ирландии
  — японский государственный деятель, поэт и каллиграф, регент (1186—1191)
 Император Хуань-цзун — император Си Ся (1193—1206)
  — буддистский монах, настоятель Тодай-дзи, восстановивший монастырь после военного разрушения, создатель «индийского стиля»
  — китайский поэт

См. также 
 Список умерших в 1205 году
 Список умерших в 1207 году

1206